Telstar in het seizoen 2022/23 (mannen)
 Telstar in het seizoen 2022/23 (vrouwen)